Příjmení Brychta/Brychtová nese více osobností:

 Edita Brychta (* 1961) – anglická herečka českého původu
 Jan Brychta (1928–2013) – český malíř, ilustrátor, grafik a filmový výtvarník
 Jaroslav Brychta (1895–1971) – český sklářský výtvarník
 Jaroslava Brychtová (1924–2020) – česká sochařka a sklářka
 Josef Brychta (kněz) (* 1949) – český římskokatolický kněz
 Katarína Brychtová (* 1967) – slovenská herečka a moderátorka
 Miroslav Brychta (* 1966) – český tenista na vozíčku

Související články 
 Brichta

Externí odkazy